Perau ist der Name mehrerer

Orte bzw. Ortsteile:
 Perau (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Perau (Villach), Katastralgemeinde von Villach, Kärnten, Österreich
 Perau (Gemeinde Gmünd), Ortschaft der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten, Kärnten, Österreich

Personen:
 Gabriel Louis Calabre Pérau (1700–1767), Abbé, französischer Autor und Verleger, bekannt durch seine Schriften zur Freimaurerei und zum Mops-Orden
 Gottfried Perau (1796–1862), ein Klavierbauer, bei dem Carl Bechstein zunächst Werkstattleiter war
 Oliver Perau (* 1970), deutscher Sänger der Band Terry Hoax
 Josef Perau (1910–2004), Pfarrer, Präses am Collegium Augustinianum Gaesdonck, bekannt als Autor eines Kriegstagebuchs